Guinevere ist ein weiblicher Vorname. Die moderne Form des Vornamens lautet Jennifer.

Herkunft und Bedeutung  
Der Name wurde durch die Artussage bekannt. Er erscheint im Walisischen in der Form Gwynhwyfer oder Gwenhwyfar (‚Die weiße Fee‘, ‚der weiße Geist‘).

Namensträgerinnen 
Guinevere Kauffmann (* 1968), Astrophysikerin, Leibnizpreis 2007
Guinevere Turner (* 1968), US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin

Fiktive Personen 
 Guinevere/Gwenhwyfar aus der Artussage

Weblinks 

Weiblicher Vorname